

Patronyme 

 Andrey Batt (1985), acteur, rappeur et producteur russe.
 Bryan Batt (1963-), acteur américain.
 Ethan Batt (1998-), coureur cycliste néo-zélandais. 
 Mike Batt (1949-), auteur-compositeur-interprète anglais.

Toponyme 

 Batt Reef, récif corallien au large de Port Douglas dans le Queensland, en Australie.
 Le col du Bätt, col des Alpes pennines, en Italie.

Botanique 
 Batt. est l’abréviation botanique standard de Jules Aimé Battandier.